Имя Улоф Рудбек носили:
 Улоф Рудбек старший (1630—1702) — шведский учёный.
 Улоф Рудбек младший (1660—1740) — шведский учёный, сын предыдущего.